Bigirimana ist der Familienname folgender Personen:
 Blaise Bigirimana (* 1998), burundischer Fußballspieler
 Gaël Bigirimana (* 1993), burundischer Fußballspieler
 Jean Bigirimana (* 1980), ruandischer Fußballtorhüter